Being Human (en español: Ser humano) puede referirse a:

Cine y televisión 
Being Human (1993), película, protagonizada por Robin Williams.
Being Human (2005), documental de Denys Desjardins.
Being Human (2008), serie de televisión de Reino Unido transmitida por BBC Three.
Being Human (2011), serie de televisión de Estados Unidos, adaptación de la transmitida por BBC Three.

Música 
 Being Human (1999), álbum de Michael Peterson.